

Miejscowości 
 Nir Elijjahu
 Sede Elijjahu
 Talme Elijjahu

Ludzie o nazwisku Elijjahu 
 Szelomo Elijjahu

Ludzie o imieniu Elijjahu 
 Elijjahu Ben Elisar
 Elijjahu Gabbaj
 Elijjahu Golomb
 Elijjahu Hakarmeli
 Elijjahu Lankin
 Elijjahu Mazur
 Elijjahu Meridor
 Elijjahu-Mosze Ganchowski
 Elijjahu Sason
 Elijjahu Suwisa